Wilfried Seibel ist der Name folgender Personen:

* Wilfried Seibel (Lebensmitteltechnologe) (1930–2006), deutscher Lebensmitteltechnologe 
 Wilfried Seibel (Politiker) (1945–2015), deutscher Politiker (CDU)